Rockview ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rockview (Michigan)
 Rockview (Missouri)
 Rockview (North Carolina)
 Rockview Beach (Maryland)